Der Traumalix dolo Cup 2015 war der erste Traumalix dolo Cup.

Modus 
In dieser Austragung spielten 5 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Spiel um den Pokal. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Danach die Zahl der geschossenen Tore.

Resultate

Spiele

Einzelnachweise 

2015
Handballveranstaltung 2015